Île aux Bœufs peut faire référence à :
 Île aux Bœufs (Loire) située sur la commune de La Chapelle-aux-Naux ;
 Île aux Bœufs (Marne) située sur la commune de Varreddes ;
 Île aux Bœufs (Le Goulet) partagée entre les communes de Saint-Pierre-d'Autils et de Notre-Dame-de-l'Isle ;
 Île aux Bœufs (Oissel) située entre les communes d'Oissel et de Tourville-la-Rivière ;
 Île aux Bœufs (Porte-Joie) située sur la commune de Tournedos-sur-Seine.